Боніфа́цій, рідше Боніфатій (лат. Bonifacius; нім. Bonifatius) — ім'я, яке з латини означає «добра доля».

Персоналії 
 Святі
 Боніфатій Римський
 Святий Боніфатій (бл. 672—754)

 Папи римські
 Боніфацій IV
 Боніфацій VIII
 Боніфацій IX

 Інші
 Боніфацій Крупський (1822—1903)
 Кедров Боніфатій Михайлович — радянський філософ, син відомого чекіста

Православним аналогом є ім'я Воніфатій:
 Воніфатій Феофанівський

Див. також 
 Джерело № 1 «Боніфацій»

Чоловічі імена